Чемпионат Люксембурга по футболу 1963/1964 — 50-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1963/1964
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1963 году
Спорт в Люксембурге в 1964 году